< Liste der Orte in der Provinz Pommern < Liste der Orte in der Provinz Pommern/A–H



A B C D E F G H I–P Q–Z

A

B

C

D

E

F

G

H 

Orte A
Orte Pommern A